Bueskydning for mixed teams under Sommer-OL 2020 bliver afviklet med deltagelse af 24 skytter. Konkurrencen foregår på Dream Island Archery Field, der ligger i Tokyo Bay zonen med seedningsskydning 24. juli 2020 og selve konkurrencen 25. juli 2020. Konkurrencen for mixed teams er ny ved Sommer-OL 2020.

Turneringsformat 
Bueskydningen starter med seedningsskydning, der er fælles for alle konkurrencerne. Således tæller resultatet af seedningsskydningen til både den individuelle konkurrence såvel som til holdkonkurrencen og konkurrencen for mixed teams. Hver skytte afgiver 72 pile under seedningsskydningen og opnår således en samlet score, der giver alle en placering fra nummer 1 til nummer 64. I konkurrencen for mixed teams deltager der 12 teams, der seedes efter de individuelle skydninger og som mødes efter cup-modellen. Hvert team består af to skytter, én dame og én herre, hvilket betyder at der er 144 pile i kvalifikationen. Kampene i elimineringsrunderne afgøres som bedst af fem set, hvor hvert team skyder fire pile i hver set. Vinderen af hver set modtager 2 points og der gives 1 point ved uafgjorte set. Såfremt det er uafgjort efter alle fem set, så skyderes der én pil og den tætteste på midten vinder. De fire bedst seedede teams står over i ottendedelsfinalen og træder første ind i kvartfinalen.

Medaljefordeling

Turnering 

Note: China swapped out its highest scoring archers from the ranking round. France swapped out its highest scoring men's archer from the ranking round.

 The figure in italics signifies the set scores.

Eksterne henvisninger 
 https://tokyo2020.jp/en/news/notice/20170610-01.html 
 https://tokyo2020.org/en/games/schedule/olympic/